Андре́й Ковале́нко:
 Коваленко, Андрей Валерьевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 
 Коваленко, Андрей Вячеславович (род. 1971, известен как архиепископ Лука) — епископ УПЦ (МП).
 Коваленко, Андрей Николаевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист, депутат ГД РФ 7-го созыва.
 Коваленко, Андрей Юрьевич (род. 1976) — украинский художник.